

Geografia

Francia 
 Aumont – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Aumont – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Aumont-Aubrac – ex comune ora frazione di Peyre-en-Aubrac, comune nel dipartimento della Lozère (Occitania)
 Aumont-en-Halatte – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)

Svizzera 
 Aumont – ex comune ora frazione di Les Montets, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)

Persone 
 Jean-Pierre Aumont (1911-2001) – attore francese
 Michel Aumont (1936-2019) – attore francese
 Tina Aumont (1946-2006) – attrice statunitense

Storia 
 Aumont – famiglia nobiliare di Aumont